Вяльцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Вяльцево — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Вяльцево — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Вяльцево — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Вяльцево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Вяльцево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.